

Persone 
 Angela Buttiglione: giornalista italiana
 Rocco Buttiglione: politico e filosofo italiano

Personaggi immaginari
 Colonnello Buttiglione: parodistico ufficiale dell'esercito italiano creato originariamente per la trasmissione radiofonica Alto gradimento da Mario Marenco e poi approdato sul grande schermo in una serie di film comici interpretati dall'attore francese Jacques Dufilho. In realtà il nome fu preso da un personaggio reale, il Generale Giovanni Buttiglione, Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza tra il 1969 e il 1972, nonché zio di Rocco e Angela Buttiglione.